Пиленга:

 Пиленга (приток Тыми) — река на Сахалине.
 Пиленга (река, впадает в Охотское море) — река на востоке Сахалина.